Le Colonne ima više značenja:
 Le Colonne, Grosseto
 Le Colonne, Pisa